Стратус може да се односи на:

 Стратус, врста ниских облака
 Стратус (бенд), српски рок бенд
 Стратус (албум), албум истоименог бенда